Pessoas
 Diógenes da Cunha Lima, escritor brasileiro
 Otacílio Pessoa da Cunha Lima, jurista brasileiro
 Guilherme Cunha Lima, designer brasileiro
 Aurélio Viana da Cunha Lima, político brasileiro
 Jorge da Cunha Lima, jornalista brasileiro
Família de políticos paraibanos
 Ronaldo Cunha Lima
 Cássio Cunha Lima
 Pedro Cunha Lima
 Ivandro Cunha Lima
 Arthur Cunha Lima
 Bruno Cunha Lima

Outros
 Estádio Renato Cunha Lima, na Paraíba
 Ginásio Poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, na Paraíba

Desambiguações de sobrenomes